Олд Форт има више значења:
 Олд Форт (Охајо)
 Олд Форт (Северна Каролина)